Juri Solotow ist der Name folgender Personen:

* Juri Alexandrowitsch Solotow (* 1932), russischer Chemiker
 Juri Solotow (Boxer) (* 1980), ukrainischer Boxer